Села:
 Вишняки — Запорізька область, Вільнянський район
 Вишняки — Київська область, Бородянський район
 Вишняки — Київська область, Фастівський район
 Вишняки — Одеська область, Арцизький район
 Вишняки — Полтавська область, Козельщинський район
 Вишняки — Полтавська область, Хорольський район
Залізничні станції і зупинні пункти:
 Вишняки — зупинний пункт Південно-Західної залізниці.